Blicenez Viktor (1900 – ?) egykori osztrák labdarúgó. Az 1926–27-es szezonban a Sabaria FC játékosa volt.

Források 
Adatok

1900-ban született személyek
Osztrák labdarúgók